Westerdam bezeichnet

 drei Schiffe der Holland-America Line:
 ein 1946 gebautes Schiff, siehe Westerdam (Schiff, 1946)
 ein 1985 gebautes Schiff, siehe Thomson Dream
 ein 2004 gebautes Schiff, siehe Westerdam (Schiff, 2004)